Картаго — слово в пер. з  — Карфаген. Є назвою географічних об'єктів:
 Картаго — провінція в Коста-Риці.
 Картаго — кантон в Коста-Риці.
 Картаго — місто в Коста-Риці.
 Картаго — місто в Колумбії.
 Картаго — статистично відособлена область в Каліфорнії, США.

Див. також 
 Картаго — кратер на планеті Марс.